Le Volcan peut désigner :

 Le Volcan, salle de spectacles au Havre.
 Le Volcan, œuvre de l'auteur allemand Klaus Mann.
 Le Volcan, film allemand d'Ottokar Runze d'après le roman de Klaus Mann.
 Le Volcan, titre québécois du film français Eyjafjallajökull d'Alexandre Coffre.